Луцій Юній Сілан() — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Юніїв, його гілки Сіланів:
 Луцій Юній Сілан — претор 24 року до н. е.;
 Луцій Юній Сілан — консул-суффект 26 року;
 Луцій Юній Сілан Торкват () — претор 48 року;
 Луцій Юній Сілан Торкват — аристократ Римської імперії I століття;

Див. також 
 Юнії